

Film 
 Fantastica – film del 1980 diretto da Gilles Carle

Musica 
 Fantastica – singolo di Dolcenera del 2015
 Fantastica – singolo di Rocco Hunt e dei Boomdabash del 2021
 Fantastica! – album di Raffaella Carrà del 1982

Pagine correlate 
 Fantastico (disambigua)